

События 
 Консулы Флавий Аэций и Флавий Студий.
 21 сентября —Римский император Валентиниан III приказал убить Аэция. Сенатор Максим убедил Валентиниана, что Аэций готовит государственный переворот. 21 сентября — по приказу императора евнух Гераклеон убил Аэция.
 Восстание гепидов (король Ардарих). Победа гепидов над гуннами на берегах Недао (Паннония). В битве участвуют готы, руги, свевы, аланы, герулы. Гибель Эллака (старшего сына Аттилы).
 Битва при Недао, после которой окончательно распалась держава гуннов в Европе
 Гепиды заняли места, принадлежавшие ранее гуннам.
 454 — около 464 — Правитель гуннов Денгизих.
 Победа остготов Валамира над сыновьями Аттилы.
 Кидариты разбили персов.

Родились 
 Теодорих Великий
 Иоанн Молчальник, преподобный, армянский епископ (ум. 558)

Скончались 
 Аэций, полководец Западно-Римской империи
 Эллак — сын Аттилы

См. также